Radzieckie akademie i instytuty wojskowe

Bibliografia 
 Radziecka Encyklopedia Wojskowa, Wydawnictwo Wojskowe Ministerstwa obrony ZSRR, Moskwa 1976 ;
 Wojskowy słownik encyklopedyczny, Moskwa 1986 .

Uczelnie wojskowe
Radzieckie szkolnictwo wojskowe
Radzieckie akademie wojskowe